Desa Sumberwaru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberwaru (administrativ by i Indonesien, lat -7,92, long 113,72), Jawa Timur, 
 Desa Sumberwaru (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 112,50), Jawa Timur, 
 Desa Sumberwaru (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 113,54), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar